Sant'Angelo (Amatrice), een plaats in de Italiaanse gemeente Amatrice
Sant'Angelo (Santa Maria di Sala), een plaats in de Italiaanse gemeente Santa Maria di Sala
Sant'Angelo a Cupolo, een gemeente in de Italiaanse provincie Benevento, regio Campanië 
Sant'Angelo a Fasanella, een gemeente in de Italiaanse provincie Salerno, regio Campanië
Sant'Angelo a Lecore, een plaats in de Italiaanse gemeente Campi Bisenzio in de metropolitane stad Florence
Sant'Angelo a Scala, een gemeente in de Italiaanse provincie Avellino, regio Campanië 
Sant'Angelo all'Esca, een gemeente in de Italiaanse provincie Avellino, regio Campanië 
Sant'Angelo d'Alife, een gemeente in de Italiaanse provincie Caserta, regio Campanië
Sant'Angelo dei Lombardi, een gemeente in de Italiaanse provincie Avellino, regio Campanië 
Sant'Angelo del Pesco, een gemeente in de Italiaanse provincie Isernia, regio Molise  
Sant'Angelo di Brolo, een gemeente in de Italiaanse provincie Messina, regio Sicilië  
Sant'Angelo di Piove di Sacco, een gemeente in de Italiaanse provincie Padua, regio Veneto
Sant'Angelo Le Fratte, een gemeente in de Italiaanse provincie Potenza, regio Basilicata 
Sant'Angelo in Lizzola, een gemeente in de Italiaanse provincie Pesaro-Urbino, regio Marche 
Sant'Angelo in Pontano, een gemeente in de Italiaanse provincie Macerata, regio Marche 
Sant'Angelo in Vado, een gemeente in de Italiaanse provincie Pesaro-Urbino, regio Marche  
Sant'Angelo Limosano, een gemeente in de Italiaanse provincie Campobasso, regio Molise
Sant'Angelo Lodigiano, een gemeente in de Italiaanse provincie Lodi, regio Lombardije 
Sant'Angelo Lomellina, een gemeente in de Italiaanse provincie Pavia, regio Lombardije   
Sant'Angelo Muxaro, een gemeente in de Italiaanse provincie Agrigento, regio Sicilië 
Sant'Angelo Romano, een gemeente in de Italiaanse provincie Rome, regio Latium
Sant'Angelo in Theodice, een plaats in de Italiaanse gemeente Cassino
Sant'Angelo in Trigillo, een plaats in de Italiaanse gemeente Leonessa